

Річниці

Річниці заснування, утворення

Річниці від дня народження

Події

З'явилися

Зникли

Особи

Народилися 
 19 січня — український політичний та військовий діяч, активний діяч ОУН, голова Проводу ОУН-Б Ярослав Стецько;  1986 у Мюнхені (Німеччина)
 20 вересня — українська опереткова і драматична акторка Стефанія Стадниківна;  1983 у Львові

Померли

Призначено, звільнено

Див. також 
 1912 на Тернопільщині

Примітки

Джерела 
 1912 //

Посилання